CIA může znamenat:

 Central Intelligence Agency – zpravodajská služba USA
 Letiště Řím Ciampino (IATA kód)
 Mezinárodní letiště Káhira (zkratka anglického názvu Cairo International Airport)
 chemoterapií indukovaná anémie (chemotherapy-induced anemia)
 chemoterapií indukovaná alopecie (chemotherapy‐induced alopecia)